But Beautiful может означать: 

 «But Beautiful» — популярная песня, написанная Джонни Бёрком и Джимми Ван Хьюзеном в 1947 году.
 But Beautiful — альбом Нэнси Уилсон 1971 года.
 But Beautiful — альбом Стэна Гетца и Билла Эванса 1996 года.
 But Beautiful — альбом Боза Скаггса 2003 года.
 But Beautiful: The Best of Shirley Horn — альбом Ширли Хорн 2005 года.